Bethe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bethe (1837–1886), deutscher Richter und Parlamentarier
 Albrecht Bethe (1872–1954), deutscher Physiologe, Vater des Nobelpreisträgers Hans Bethe
 Doris Bethe (* 1933), deutsche Kunstturnerin
 Erich Bethe (1863–1940), deutscher Klassischer Philologe
 Erich Bethe (Stifter) (* 1940), deutscher Industrieller
 Hans Bethe (1906–2005), US-amerikanischer Physiker deutscher Herkunft und Nobelpreisträger
 Hellmuth Bethe (1901–1959), deutscher Kunsthistoriker
 Hellmuth von Bethe (1842–1914), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Martin Bethe (1866–1956), deutscher Mediziner und Genealoge, Onkel von Hellmuth Bethe

Bethe steht für:

 alternative Bezeichnung der physikalischen Einheit Foe (Einheit)

Siehe auch:
 Alpher-Bethe-Gamow-Theorie
 Bethe-Bloch-Formel
 Bethe-Salpeter-Gleichung
 Bethe-Weizsäcker-Formel
 Bethe-Weizsäcker-Zyklus
 Bethe-Ansatz
 Bethe-Gitter
 Hans-A.-Bethe-Preis
 (30828) Bethe, Asteroid des Hauptgürtels
 Beete
 Bete
 Bede